Le terme néoclassique a été utilisé pour désigner des courants et styles ayant peu de choses en commun, dans divers secteurs d'activité :

 style artistique : néoclassicisme.
 architecture : architecture néo-classique.
 peinture : peinture néoclassique.
 sculpture : sculpture néoclassique.
 musique : néoclassicisme, un courant important de la musique moderne. Sans lien direct avec ce mouvement historique, le terme néoclassique a également été employé dans le contexte de la musique populaire, notamment :
metal néoclassique, un des sous-genres du metal.
 dark wave néoclassique, une des branches de la dark wave.
 new age néoclassique, une des branches de la musique new age.
 poésie : poésie néoclassique.
 danse : danse néoclassique.
 économie : École néoclassique, Nouvelle économie classique, Synthèse néoclassique, Théorie néoclassique du producteur.
 facture d'orgues : néoclassicisme.